Erim ist:
 ein fernöstlicher weiblicher/männlicher Vorname, dessen japanische Form „Erinu“ lautet
 der Nachname des 
 ehemaligen türkischen Ministerpräsidenten Nihat Erim (1912–1980)
 des türkisch-amerikanischen Archäologen Kenan Erim (1929–1990)
 eine Spielfigur der Videospielreihe Lufia

ERIM steht als Abkürzung für:
 Erasmus Research Institute of Management, eine niederländische Institution, die sich zum Ziel gesetzt hat, Organisationen der Forschung und Wissenschaft zusammenzuführen und deren Bereiche zu optimieren

Abkürzung